Das J. P. Morgan Tournament of Champions  2022 fand vom 1. bis 7. Mai 2022 in der Grand Central Station in New York City in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2021/22 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Gold. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2021/22 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Gold. Das zunächst für den Januar 2022 geplante Turnier wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie auf Mai 2022 verschoben und war ursprünglich bei beiden Konkurrenzen als Turnier der Kategorie PSA World Tour Platinum geplant.

Sieger der letzten Austragung im Jahr 2020 waren Mohamed Elshorbagy bei den Herren und Camille Serme bei den Damen. Beide traten nicht erneut an. Die Titel gewannen 2022 die jeweils topgesetzten Spieler. Ali Farag setzte sich im Finale gegen Diego Elías mit 16:14, 9:11, 11:9 und 11:5 durch, während Nouran Gohar das Endspiel gegen Amanda Sobhy mit 11:7, 11:7 und 11:3 gewann.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 24 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Timothy Brownell bei den Herren und Chan Sin-Yuk bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld, die sich diese Plätze zuvor in einem Qualifikationsturnier gesichert hatten.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 115.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

2022
PSA World Tour 2021/22
PSA World Tour der Damen 2021/22
Sportveranstaltung in Manhattan